Alessandro Farnese de Oudere (1468-1549), paus Paulus III (vanaf 1534)
Alessandro Farnese (1520-1589), kleinzoon van voorgaande, kardinaal
Alessandro Farnese (1545-1592) of Alexander Farnese, neef van voorgaande, achterkleinzoon van de paus, landvoogd van de Nederlanden, hertog van Parma
Alessandro Farnese (1610-1630), kleinzoon van voorgaande
Alessandro Farnese (1635-1689), neef van voorgaande, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden